Праздники Ямайки — официально установленные на Ямайке праздничные дни и профессиональные государственные праздники.

Список  
 1 января — Новый Год
Новогодняя ночь проходит радостно, весело и удивительно. Устраиваются различные парады и гулянья. А ночью — красочный фейерверк.

 6 января — День марунов
Этот праздник отмечается в день рождения капитана Куджое. Капитан Куджое был маруном (маруны — это борцы за свободу, отражавшие нападения Британских войск). В честь этого праздника проводятся фестивали, атрибутами которых являются традиционные танцы, пение и обряды.

 23 мая — День труда
Впервые День труда отмечался на Ямайке в 1939 году. По традиции в День труда на Ямайке местные жители бесплатно работают на благо общества.

 25 июля — Национальный день бахаи
Этот праздник был учрежден в 2003 году генерал-губернатором страны Говардом Куком. При проведении праздника в Кингстоне приглашаются представители разных религий. Присутствуют также мэр Кингстона и пресса. На мероприятия, проводимые на острове, приглашаются все желающие.

 1 августа — День эмансипации
Ямайка более 160 лет желала обрести свободу от рабства и стать независимым государством. Но только 1 августа 1834 года все рабы были официально объявлены свободными. Впервые же День эмансипации на Ямайке был отмечен только 1 августа 1962 года.

 6 августа — День независимости Ямайки
В день 6 августа 1962 года Ямайка получила статус независимого государства. И именно в этот день был принят государственный флаг Ямайки. Этот день является государственным праздником, в который принято устраивать народные гулянья и красочный фейерверк.

 21 октября — Национальный день героев Ямайки
В этот праздник на всем острове проходят торжественные мероприятия в честь героев страны. Пока таковых насчитывается всего семь.

 25 декабря — Рождество
Как и во многих других странах, здесь Рождество отмечается 25 декабря. На Ямайке он называется «Джонкану». На протяжении двух дней, улицы городов переполнены веселящимися людьми, родетыми в разнообразные маскарадные костюмы. Повсюду можно увидеть музыкальные представления.

 26 декабря — День подарков
Этот праздник отмечается на первый день после Рождества. Существует много мнений, откуда берёт начало праздник подарков и как именно его принято отмечать. Но даже, несмотря на это, на Ямайке День подарков является государственным праздником.

Примечания 

Культура Ямайки
Ямайки
Списки:Ямайка